Бо́хо — многозначный термин, может иметь следующие значения:

 Бохо-шик (англ. от Boho, сокращение от  bohemian "богема") — стиль в одежде, сочетающий в себе различные элементы стилей хиппи, винтаж, цыганские и другие   этнические мотивы.
 Бохо, Борис (; род. 1976) — словацкий виолончелист.

Примечания

См. также 
 Бохов
 Бого